Нёгор, Негор ) — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Негор — река, левый приток р. Оре-Декки-Сала, координаты 66°13' с. ш. 116°20' в. д., код ГКГН 221805.
 Нёгор — озёра, северо-восточнее оз. Чыла, координаты 63°09' с. ш. 130°21' в. д., код ГКГН 452736.
 Нёгор — озеро, в правобережье верхнего течения р. Серкими, координаты 67°45' с. ш. 109°46' в. д., код ГКГН 221586.

См. также 
 Нёгордах